Лос Вакерос има више значења:

 Лос Вакерос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Вакерос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Вакерос, Ла Куеста (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику